Kanton Alençon-1
 Kanton Alençon-2
 Kanton Alençon-3